The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club – Squadra di calcio gallese
 Llansantffraid-ym-Mechain – Comunità del Galles